Имя и прозвище многих бразильских футболистов

 Эдилсон да Силва Феррейра — (род. 1971) — нападающий. Играл с 1990 по 2007 год. Чемпион мира 2002. Лучший футболист Бразилии 1998 года.
 Эдилсон Родригес Виейра — (род. 1941). Полузащитник. Играл с 1958 по 1969 год.
 Эдилсон Мендес Гимарайнс — (род. 1986). Полузащитник. Начал карьеру в 2004 году.